Уаскиља има више значења:

 Уаскиља (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Уаскиља (Тенанго де Дорија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику